Alenquer steht für:
 Alenquer (Pará), eine Stadt in brasilianischen Bundesstaat Pará
 Alenquer (Portugal), eine Kleinstadt in Portugal
 Alenquer DOC, eine Weinanbauregion in Portugal auf dem Gebiet der namensgebenden Gemeinde